Le Windy City Open masculin 2020 est l'édition masculine du Windy City Open 2020, qui est un tournoi PSA World Tour Platinum avec une dotation de . Le tournoi se déroule à New York du  au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont une wild card, Shahjahan Khan.

En quart de finale, Paul Coll poursuit sa montée en puissance en éliminant le  mondial Mohamed El Shorbagy. Il retrouve en finale Ali Farag vainqueur en demi-finale du choc des deux derniers champions du monde. Ali Farag s'impose après avoir remonté un handicap de deux jeux.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Windy City Open féminin 2020
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2020
Événement sportif à Chicago
Sport aux États-Unis en février 2020
Sport aux États-Unis en mars 2020
PSA World Series 2020